Wotschke ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Wotschke (1899–1988), deutscher Ingenieur (Sohn)
 Sophie Wotschke (* 1998), österreichische Politikerin (NEOS)
 Theodor Wotschke (1871–1939), deutscher Historiker, Philosoph, evangelischer Theologe und Lehrer (Vater)